Гаэтано Джон "Гейтен" Матараццо  III (, МФА , род. 8 сентября 2002) — американский актёр. Наиболее известен по роли Дастина Хендерсона в телесериале «Очень странные дела». Исполнил роль Гавроша в бродвейской постановке мюзикла «Отверженные» (2014). В 2017 году снялся в клипе Кэти Перри «Swish Swish».

Фильмография

Театр

Награды и номинации

Примечания 

Дети-актёры США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале